LC Brühl steht für:

 LC Brühl Handball 
 LC Brühl Leichtathletik